Dżabal Tarbusz – góra w Egipcie, na Półwyspie Synaj w muhafazie Synaj Południowy w Parku Narodowym Świętej Katarzyny ok. 18 km na północny zachód od Góry Synaj. Wznosi się na wysokość 2093 m n.p.m.

Szczyty Synaju
Synaj Południowy